Nascar Racing foi uma equipe de automobilismo que competia na Stock Car Brasil. Iniciou a temporada com os pilotos Thiago Medeiros e Carlos Alves para a temporada de 2008. Substituiu Thiago Medeiros por Ruben Fontes devido aos resultados ruins ainda na metade da fase classificatória.

Equipes de Stock Car